Памятник Калинину:
 Памятник М. И. Калинину (Выборг)
 Памятник Калинину (Грозный)
 Памятник М. И. Калинину (Калининград)
 Памятник М. И. Калинину (Минск)
 Памятник М. И. Калинину (Москва)
 Памятник М. И. Калинину (Санкт-Петербург)